El término mendocino puede referirse a:
 Mendocino, pueblo del estado de California, Estados Unidos;
 el Condado de Mendocino, en el estado de California;
 la Zona de Fractura Mendocino, una región tectónica en el Océano Pacífico oriental;
 el área vinícola Mendocino, en California;
 el Códice Mendocino;
 Mendocino, un procesador de Intel;
 los habitantes de la ciudad de Mendoza, Argentina;
 los habitantes de la provincia de Mendoza, Argentina;
 la Familia de Mendoza.